WMS is een afkorting voor:

Wet medezeggenschap op scholen, die medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs regelt in Nederland.
Web Map Service
Windows Media Services
Warehouse management systeem
Wet milieugevaarlijke stoffen